Keere est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , réalisateur canadien ;
 Colette van den Keere (1568-1629) graveuse néerlandaise ;
  (1931-), boxeur belge ;
 Pieter van den Keere (1571-1646), graveur et cartographe néerlandais ;
  (1992-), musicologue belge, présentateur de la radio belge Klara consacrée à la musique classique ;

Voir aussi 
 

Patronyme néerlandais